Соната для фортепиано № 2 — название нескольких классических произведений:
 Соната для фортепиано № 2 — соната Айвза.
 Соната для фортепиано № 2 — соната Бетховена.
 Соната для фортепиано № 2 — соната Булеза.
  — соната Брамса.
  — соната Вайнберга.
  — соната Моцарта.
 Соната для фортепиано № 2 — соната Прокофьева.
 Соната для фортепиано № 2 — соната Рахманинова.
 Соната для фортепиано № 2 — соната Скрябина.
  — соната Шаррино.
 Соната для фортепиано № 2 — соната Шопена.
 Соната для фортепиано № 2 — соната Шостаковича.
 Соната для фортепиано № 2 — соната Шуберта.
 Соната для фортепиано № 2 — соната Шумана.